Warren Vaché jr. (1951), Amerikaans jazzmuzikant
 Warren Vaché sr. (1914-2005), Amerikaans jazzmuzikant en journalist